Westerpoort (Edam)
Westerpoort (Hoorn)
Westerpoort (Medemblik)